Geylang International Football Club – singapurski klub piłkarski, grający w S-League.

Historia 
Klub został założony w 1974 roku jako International Contract Specialists. W swojej historii klub ośmiokrotnie zostawał mistrzem Singapuru. W latach 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 i 1993 wygrał ówczesne rozgrywki FAS Premier League, a w latach 1996 i 2001 - rozgrywki S-League. Geylang International wygrał również siedmiokrotnie Puchar Singapuru w latach 1974, 1976, 1978, 1990, 1991, 1995 i 2009 oraz Singapore FA Cup w 1996 roku i Puchar Ligi w 2016 roku.

Sukcesy 
 S-League
 mistrzostwo (2): 1996, 2001
 FAS Premier League
 mistrzostwo (6): 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
 National Football League
 mistrzostwo (6): 1975, 1976, 1977
 Puchar Singapuru
 zwycięstwo (7): 1974, 1976, 1978, 1990, 1991, 1995, 2009
 Singapore FA Cup
 zwycięstwo (1): 1996
 Puchar Ligi
 zwycięstwo (1): 2016

Stadion 
Swoje domowe mecze klub rozgrywa na stadionie Bedok Stadium. Stadion może pomieścić 3864 widzów.

Azjatyckie puchary

Skład na sezon 2018

Przypisy 

Singapurskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1974